Braden kan syfta på:

Geografi
 Braden, Tennessee
 Braden, West Virginia

Personer med förnamnet Braden
 Braden Holtby (1989–), kanadensisk ishockeymålvakt
 Braden Looper (1974–), amerikansk basebollspelare

Personer med efternamnet Braden
 Alison Braden (1982–), kanadensisk vattenpolospelare
 Spruille Braden (1894–1978), amerikansk finansman och diplomat